Phönixhalle oder Phoenixhalle steht für:

 Phönixhalle, Gebäude im Byōdō-in, Tempel in Uji, Japan
 Phoenixhalle, früherer Name der Warsteiner Music Hall in Dortmund
 Phoenixhalle, eine Veranstaltungshalle im Römerkastell Stuttgart-Bad Cannstatt in Stuttgart-Hallschlag 

Siehe auch:
 Halle 45 (früher Phönix-Halle) in Mainz